Tuoro sul Trasimeno – comune italiano in provincia di Perugia
 Tuoro (Teano) – centro abitato in provincia di Caserta
 Monte Tuoro – monte dell'Appennino campano